«Hospital sirio-libanés» puede aludir a dos instituciones del mismo nombre pero de dos ciudades distintas:
 Hospital Sirio-libanés (San Pablo): Institución hospitalaria de la ciudad de San Pablo (Brasil).
 Hospital Sirio-libanés (Buenos Aires): Institución hospitalaria de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).